Jméno a příjmení Bedřich Procházka má více nositelů:

 Bedřich Procházka (1855–1934) – český matematik
 Bedřich Procházka (motorista) (1857–???) – český velkostatkář, podnikatel a průkopník automobilismu v Čechách
 Bedřich Procházka (politik) (1898–???) – český a československý politik
 Bedřich Procházka (podnikatel) (* 19??) – český podnikatel